La Copa Hopman 2004 corresponde a la 16.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 9 equipos en total, representando a Australia, Bélgica, Eslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Canadá, Francia, Rusia y República Checa. 

La competencia comenzará el 3 de enero de 2004 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Play-off

Hungría vs. Canadá

Grupo A

Tabla de posiciones

Francia vs. República Checa

Francia vs. Rusia

Rusia vs. República Checa

Estados Unidos vs. República Checa

Estados Unidos vs. Francia

Estados Unidos vs. Rusia

Grupo B

Tabla de posiciones 

En el partido Hungría-Bélgica, Bélgica se retiró y fue sustituida por Canadá

Australia vs. Eslovaquia

Australia vs. Hungría

Bélgica vs. Eslovaquia

Hungría vs. Canadá

Eslovaquia vs. Australia

Eslovaquia vs. Hungría

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2004